IU es el acrónimo de:

 Izquierda Unida, la denominación de varias coaliciones políticas en países de habla hispana; 
 Acrónimo de Indiana University, la Universidad de Indiana;
 IU (en coreano:아이유), actriz y cantante surcoreana.
 La unidad internacional (en inglés, International Unit) en farmacología;
 El idioma inuktitut (ISO 639 alfa-2).

Acrónimos